Кальве () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Персоналии 
 Кальве, Жозеф (1897—1984) — французский скрипач.
 Кальве, Каролин (род. 1978) — канадская сноубордистка, выступающая в параллельных дисциплинах.
 Кальве, Коринн (1925—2001) — французская киноактриса, работавшая преимущественно в Голливуде.
 Гесс де Кальве, Густав Густавович (настоящее имя Густав Адольф Гесс де Кальве; 1784—ок. 1838) — учёный, доктор философии Харьковского университа, минеролог, музыкант, журналист.
 Кальве, Эмма (1858—1942) — французская певица.
 Кальве, Эдуард (1895—1966) — французский физико-химик, специалист в области микрокалориметрии, создатель конструкции калориметров, носящей его имя.

Другое 
 Квартет Кальве — французский струнный квартет, существовавший в 1919—1940 гг.
 См. также 
 Кальви